Серге́й Ла́рин:
 Ларин, Сергей Алексеевич (1956—2008) — российский оперный певец.
 Ларин, Сергей Викторович (род. 1982) — российский актёр.
 Сергий (Ларин) (в миру Сергей Иванович Ларин; 1908—1967) — епископ Русской православной церкви.
 Ларин, Сергей Николаевич (род. 1962) — украинский политик.
 Ларин, Сергей Юрьевич (род. 1986) — казахстанский футболист.